Enterprise Project Management

 Escola Paulista de Medicina

 Escola Portuguesa de Macau

 Estabelecimento Prisional Militar — em Tomar, Portugal

Desambiguações de siglas